Old Town kan syfta på:

 Old Town, Eastbourne – en ort i Eastbourne, East Sussex, England
 Old Town, East Riding of Yorkshire – en ort i East Riding of Yorkshire (distrikt), East Riding of Yorkshire, England
 Old Town, Eden – en ort i Hesket, Eden, Cumbria, England
 Old Town, Hastings – en ort i Hastings, East Sussex, England
 Old Town, Hertfordshire – en ort i Hertfordshire, England
 Old Town, Maine – en stad i Penobscot County, Maine, USA
 Old Town, Rother – en ort i Rother, East Sussex, England
 Old Town, Scillyöarna – en ort i Scillyöarna, Cornwall, England
 Old Town, South Lakeland – en ort i Mansergh, South Lakeland, Cumbria, England
 Old Town, Skottland – en ort i City of Edinburgh, Skottland
 Old Town, West Yorkshire – en ort i Calderdale, West Yorkshire, England
 Old Town, Wiltshire – en ort i Central Swindon South, Swindon, Wiltshire, England

Se även
 Oldtown